Jabuke (gmina Danilovgrad) – wieś w Czarnogórze, w gminie Danilovgrad
 Jabuke (gmina Nikšić) – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić